Spojení písmen P a O může mít různé významy:

PO 
 SPZ okresu Prešov
 poštovní úřad, pošta (z anglického )
 pionýrská organizace
 porucha osobnosti – duševní porucha představující soubor trvalých duševních odchylek vytvářejících nevyváženou (disharmonickou) nebo zvýrazněnou (akcentovanou) osobnost, u níž jsou některé její složky příliš zdůrazněny a jiné potlačeny
 požární ochrana
 právnická osoba
 prověřovaná osoba – zkratka používaná v seznamech StB
 ptačí oblast – území vyhlášené podle evropské směrnice o ptácích č. 79/409/EHS
 Občanská platforma (z polského ) – polská politická strana 
 provozní oddíl – například u Československých státních drah
 příspěvková organizace – typ právnické osoby, zkratka též p. o.
 pověřená obec neboli obec s pověřeným obecním úřadem

Po 
 polonium – radioaktivní prvek, nepřechodný kov, nejtěžší chalkogen, protonové číslo 84
 Pád (řeka) – italská řeka
 Po (Burkina Faso) – departement v Burkině Faso
 pondělí

po 
 česká předložka
 pondělí

po
 prahový akustický tlak

P. O. 
 poštovní přihrádka – též P. O. Box (z anglického )

p. o. 
 řádný profesor (z latinského )
 příspěvková organizace – typ právnické osoby, zkratka též PO
 perorální podání, ústní způsob aplikace např. léku

p-o 
 playoff

Zkratky
Značky